Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2014 — чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив у Південній Кореї та Литві.

Учасники 

Група А
 
  
  
  
  
  

Група В

Група А

Таблиця

Результати

Бомбардири 
Список 10 найкращих гравців, сортованих за очками.

Джерело: IIHF.com

Найкращі воротарі 
Список п'яти найращих воротарів, сортованих за відсотком відбитих кидків. У список включені лише ті гравці, які провели щонайменш 40% хвилин.
Джерело: IIHF.com

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Фукуфудзі Ютака
Найкращий захисник:  Домінік Гайнріх
Найкращий нападник:  Ян Муршак

Команда усіх зірок, обрана ЗМІ
Воротар:  Лука Грачнар
Захисники:  Домінік Гайнріх —  Мартон Ваш
Нападники:  Браєн Леблер —  Томас Кох —  Ян Урбас
Найцінніший гравець:  Лука Грачнар

Найкращі гравці кожної з команд

  Томас Кох
  Зольтан Хетеньї
  Лука Грачнар
  Фукуфудзі Ютака
  Брок Радунське
  Олександр Матерухін

Група B

Таблиця та результати

Бомбардири 
Список 10 найкращих гравців, сортованих за очками.

Джерело: IIHF.com

Найкращі воротарі 
Список п'яти найращих воротарів, сортованих за відсотком відбитих кидків. У список включені лише ті гравці, які провели щонайменш 40% хвилин.
Джерело: IIHF.com

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Пшемислав Одробни
Найкращий захисник:  Алан Летанг
Найкращий нападник:  Дайнюс Зубрус

Найкращі гравці кожної з команд

  Бен Боунс
  Мате Томленович
  Мантас Армаліс
  Джорді ван Ооршот
  Марцін Колюш
  Євген Писаренко

Джерела 
 Статистика Група B  
 Архів  
 Архів 
 Архів  

дивізіон I